Le Championnat de Belgique de football D4 1978-1979 est la vingt-septième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Clubs participants 
Les noms des clubs sont ceux employés à l'époque. Les matricules renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Série A

Localisation – Série A

Série B

Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">LSM = FC St-Martens-Latem
</div>

Série C

Localisation – Série C 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Louvain =K. Stade LeuvenK. Daring Cl. Leuven+DIE = Diegem Sport
</div>

Série D

Localisation – Série D

Classements & Résultats 

 Les noms des clubs sont ceux employés à l'époque

Classement final - Série A

Résultats des rencontres – Série A

Classement final - Série B

Résultats des rencontres – Série B

Classement final - Série C

Résultats des rencontres – Série C

Test-match pour désigner le  de la série C 

Deux équipes ayant terminé avec le même nombre de points et de victoires sont départagées par un "test-match" pour connaître le deuxième classé.

Classement final - Série D

Résultats des rencontres – Série D

Tournoi pour désigner le Champion de Promotion

Tour final des  
Afin de désigner un  éventuel, voire davantage, les équipes ayant terminé à la deuxième place de leur série s'affrontent en un tournoi. La formule est identique à celle de la saison précédente. Les clubs ne jouent plus un mini-championnat mais des rencontres à élimination directe: demi-finales et finale.

K. FC Lommelse SK gagne cette compétition mais aucune place ne se libère dans les étages supérieurs.

Récapitulatif de la saison 
 Champion A: R. FC Sérésien  en Promotion (D4)
 Champion B: R. RC Tournaisien  en Promotion (D4)
 Champion C: K. Stade Leuven  en Promotion (D4)
 Champion D: R. FC Hannutois  en Promotion (D4)
 Vingt-deuxième titre de Promotion (D4) pour la Province de Brabant
 Dixième titre de Promotion (D4) pour la Province de Hainaut
 Quatorzième et Quinzième titres de Promotion (D4) pour la Province de Liège

Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Hannut, le Stade Louvain, le RC Tournai et Seraing ) sont promus en Division 3, d'où sont relégués Bree, Ferrières, Merchtem et Sottegem.

Relégations vers les séries provinciales 
 vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

Montées depuis les séries provinciales 
12 clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

Débuts en Promotion 
Cinq clubs restent pour la première fois en "Promotion". Aucun n'a encore joué en séries nationales précédemment. Cela amène le nombre de clubs ayant évolué à ce niveau à 267, et le nombre de clubs différents en nationale à 364.

 FC Testelt est le  brabançon à évoluer à ce niveau.
 Standard Cl. Pâturageois est le  hennuyer à évoluer à ce niveau.
 FC St-Martens-Latem est le  flandrien oriental à évoluer à ce niveau.
 R. Èt. Sp. Dalhelmoise est le  liégeois à évoluer à ce niveau.
 Stade Gedinnois est le  namurois à évoluer à ce niveau.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4